En hondjävuls liv och lustar kan syfta på:

En hon-djävuls liv och lustar (roman) – en roman av Fay Weldon, originaltitel The Life and Loves of a She-Devil
En hondjävuls liv och lustar (TV-serie) – en brittisk TV-serie baserad på Weldons roman, originaltitel The Life and Loves of a She-Devil
En hon-djävuls liv och lustar – en amerikansk film baserad på Weldons roman, originaltitel She-Devil